Il singolare del Monte Carlo Masters 2005 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 2005.

Guillermo Coria era il detentore del titolo ma Rafael Nadal lo ha battuto in finale 6–3, 6–1, 0–6, 7–5.

Teste di serie

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Monte Carlo Masters 2005
ATP Tour 2005